Илия Николов Биолчев с псевдоним Сципион е български учител и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация и на Върховния македоно-одрински комитет.

Биография 
Биолчев е роден в 1880 година в Прилеп, Османската империя, днес Северна Македония. Произхожда от големия род Биолчеви. Работи като учител, книжар и търговец. Четник е при Марко Лазаров в Прилепско през лятото на 1901 година. Биолчев е назначен за учител в Смърдеш, а по-късно е избран за заместник на Манол Розов в състава на Костурското горско началство в 1903 година. След края на Илинденско-Преображенското въстание Илия Биолчев заминава за Княжество България, където участва в дейността на ВМОК. В 1908 година присъства като делегат на Кюстендилски конгрес на ВМОРО.

Пише за „Илюстрация Илинден“. Умира на 8 септември 1937 година в София.

Родословие

Външни препратки 
 "Въстанието в Костурско (Спомени)", публикувано в сп. „Илюстрация Илинден“, год. 5, книга 7-8, София, юни-юли, 1933 година

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български просветни дейци от Македония
Дейци на ВМОК
Родени в Прилеп
Биолчев
Дейци на Илинденската организация
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Погребани в Централните софийски гробища